Esta é a lista de códigos dos países usados pela OTAN.

Fontes 
 NATO STANAG 1059 INT (Ed. 7, 2000) Distinguishing Letters for Geographical Entities for Use in NATO
 NATO STANAG 1059 INT (Ed. 8, 2003) Letter Codes for Geographical Entities
 NATO STANAG 1059 INT (Ed. 9 Ratification Draft, 2005) Codes for Geographical Entities

Ligações externas 
 History of NATO – the Atlantic Alliance- UK Government site
 UK MOD Ontology Demonstrator- integra códigos NATO STANAG 1059 com códigos ISO 3166 e FIPS 10-4

Acordos de Padronização da OTAN
OTAN